Христо Апостолов може да се отнася за:

 Христо Апостолов (? – 1963), български иконописец;
 Христо Апостолов (1860 – 1912), деец на ВМОК от Сърбиново;
 Христо Апостолов, деец на ВМОРО от Търсие.